Lakatos Miklós (1823–1913) politikus, országgyűlési képviselő
 Lakatos Miklós (1950) statisztikus